Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaime Fillol e Ricardo Schlachter che hanno battuto in finale Patricio Arquez e Sergio Roitman 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jens Knippschild /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Jaime Fillol /  Ricardo Schlachter (Campioni)

 Petr Dezort /  Petr Kovačka (quarti di finale)
 Stefano Galvani /  Uros Vico (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2002